De New York City Marathon 2009 werd gelopen op zondag 1 november 2009. Het was de 40e editie van de New York City Marathon. De Amerikaan Meb Keflezighi kwam als eerste over de streep in 2:09.15. De Ethiopische Derartu Tulu won bij de vrouwen in 2:28.52.

In totaal finishten 43660 marathonlopers, waarvan 28485 mannen en 15175 vrouwen

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

Marathon van New York
New York